Fang může být

 Fang (Chu-pej) – okres v městské prefektuře Š’-jen v provincii Chu-pej;
 Fang (příjmení) – čínská příjmení ,  a .